Mapserver steht für:
 Mapserver, eine Server-Software
 MapServer, ein freies Mapserver-Projekt der Open Source Geospatial Foundation (OSGeo)